Condamine (Ain), municipi al departament d'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Condamine (Jura), municipi al departament de Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 La Condamine (cràter), cràter d'impacte a la part nord de la Lluna
 La Condamine-Châtelard, municipi al departament d'Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Charles-Marie de La Condamine (París, 1701 – 1774), matemàtic, explorador i geògraf francès